Miejscowości w USA:
 West Norriton – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 West Norriton (ang. West Norriton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery